Бугаян — фамилия:

 Бугаян, Илья Рубенович (род. 1943) — советский и российский учёный.
 Бугаян, Рубен Егишеевич (1919—1997) — советский спортсмен и тренер.

См. также 
 Бугаев